Mesomphix andrewsae är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1895.  Mesomphix andrewsae ingår i släktet Mesomphix och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
andrewsae